Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oleksandr Dolgopolov che ha battuto in finale Héctor Ruiz Cadenas 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Federico Luzzi (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Gorka Fraile (secondo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)

 David Guez (primo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2007